Die BDO World Darts Championship 1996, offiziell 1996 Embassy World Darts Championship, war die 19. Austragung einer von der British Darts Organisation (BDO) organisierten Weltmeisterschaft. Zum elften Mal fand das Turnier im Lakeside Country Club in Frimley Green, Surrey, statt. Es war die dritte Austragung in Konkurrenz zur World Darts Council (WDC).

Turnierverlauf 
Der an Nummer Sechs gesetzte Steve Beaton gewann das Turnier. Beaton, der bei den vorherigen beiden Weltmeisterschaften als Nummer Eins eine Niederlage in der ersten Runde hinnehmen musste, besiegte Co Stompé, sowie den Champion von 1994, John Part und die zukünftigen BDO-Weltmeister Martin Adams und Andy Fordham, bevor er den Titelverteidiger Richie Burnett im Finale mit 6:3 in den Sätzen besiegte.

Der spätere Weltmeister Les Wallace machte erstmals bei einer Weltmeisterschaft auf sich aufmerksam und erreichte das Halbfinale.

Den niedrigsten Average des Turniers spielte der Belgier Bruno Raes mit gerade einmal 72,99 Punkten im Schnitt.

Debütanten 
Sein Debüt bei einer Weltmeisterschaft feierte dagegen der Engländer und spätere PDC-Spieler Chris Mason und verlor deutlich gegen Andy Fordham. Auch der spätere Sieger des World Cup Co Stompé feierte sein Debüt.

Mit Andreas Kröckel nahm zum zweiten Mal ein deutschsprachiger Spieler an dem Wettbewerb teil. Er scheiterte bereits in seiner Auftaktpartie gegen den Schotten Alan Brown.

Setzliste

Preisgeld 
Das gesamte Preisgeld belief sich auf £ 150.000. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Ebenso gab es ein Sonderpreisgeld von £ 52.000 für das Erreichen eines Nine Dart Finishes, das jedoch niemand spielen konnte. Das Preisgeld in Höhe von £ 1.600 für das höchste Finish teilten sich Richie Burnett und Martin Adams mit einer 161.

Ergebnisse 
Die Zahl hinter dem Namen gibt den 3-Dart-Average an, also wie viele Punkte im Schnitt mit drei Darts/Würfen erzielt wurden.

Einzelnachweise 

Dartveranstaltung 1996
BDO World Darts Championship
Dartwettbewerb in Frimley Green